Geografia:
Estats Units:
Harlingen (Nova Jersey)
Harlingen (Texas)
Països Baixos:
Harlingen (Frísia)